Clinton Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Clinton Peak (Colorado)	
 Clinton Peak (Kalifornien)